Spint steht für:

 ein altes deutsches Volumen- und Feldmaß, siehe Spint (Einheit)
 ein Namensbestandteil von Vögeln aus der Familie der Bienenfresser (auch „Spinte“ genannt)
 eine Bezeichnung für Kesselfleisch, auch Schlachtschüssel 
 im Hunsrück auch gebräuchlich für Speisekammer

Siehe auch 
 Spind
 Spinte